BMW se poate referi la diferite acronime sau la alte expresii relativ comune în diferite limbi.

Autovehicule 

 BMW --- Bayerische Motoren Werke AG, adeseori BMW, fabricant de automobile, mașini de curse și motociclete (companie cunoscută și ca Bavarian Motor Works, în limba engleză)
 BMW Motorrad, divizia de motociclete a fabricantului BMW
 BMW Sauber, divizia de Formula Unu a aceleiași companii BMW

Muzică 

 BMW -- Bob Marley & The Wailers, formația cu care Bob Marley a cântat adesea

Diverse 

 Biodegradable municipal waste, în limba română resturi municipale biodegradabile, concept de reciclare urbană din țările vorbitoare de limbă engleză
 Boy Meets World, exprimare eliptică a ceea ce în limba română ar fi, [un] băiat ia cunoștință de existența lumii
 Big Mike Williams
 Battle Moon Wars, un joc din seria Dojin
 Big Mexican Woman
 Bliss Minspeak Word Strategy
 Brooklyn, Manhattan, Williamsburg - ansamblul celor trei poduri din New York City care traversează East River, toate trei situate în downtown-ul metropolei americane

Acronime de trei litere